Bürle steht für:
 Das Bürle, ein Märchen
 Das Bürle im Himmel, ein Märchen

Siehe auch:
 Bührle